Muotka ist der Name folgender Personen
 Olli Muotka (* 1988), finnischer Skispringer
 Silje Karine Muotka (* 1975), norwegisch-samische Politikerin